Marjan Radeszki (; Prilep, 1995. február 10. –) macedón válogatott labdarúgó, az Akademija Pandev játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban
A 11 Oktomvri csapatában nevelkedett és itt lett profi játékos is. 2012. április 8-án mutatkozott be góllal a Szileksz elleni bajnoki mérkőzésen. A szezon végén a Metalurg Szkopje csapatához igazolt. 2013. március 3-án debütált új klubjában a Teteksz ellen. A 2014–15-ös szezonban 10 bajnoki gólt szerzett. 2015-ben a Skendija csapatába igazolt. 2020 júliusában aláírt az Akademija Pandev csapatához.

A válogatottban 
2014. június 18-án mutatkozott be macedón válogatottban Kína elleni felkészülési mérkőzésen, a 73. percben Blagoja Todorovszki cseréjeként. Részt vett a 2017-es U21-es Európa-bajnokságon, ahol mind a három csoportmérkőzésen pályára lépett.

Jegyzetek

További információk 
Marjan Radeszki adatlapja a Transfermarkt oldalán 

1995-ben született személyek
Macedón labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Skendija labdarúgói
Élő személyek